ARHGAP15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 475 амінокислот, а молекулярна маса — 54 544.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Активатори ГТФ-аз